Weiterverarbeitung ist

 in der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre die Fortsetzung der Produktion von Halbfabrikaten, siehe Weiterverarbeitung (Produktion)
 der Name einer ehemaligen DDR-Band, siehe Weiterverarbeitung (Band)

Siehe auch: